Aqualifter, dizalo je koje osobama s invaliditetom, na siguran način, ostvaruje jednostavan i samostalan ulazak u vodu.

Primarni cilj Aqualiftera je omogućiti osobama s invaliditetom ulazak u vodu odnosno izlazak iz vode na siguran način, koji ne iziskuje veliki tjelesni napor. Sekundarni cilj Aqualiftera je omogućavanje samostalnog ulaska u vodu/izlaska iz vode osobama s invaliditetom, što znači bez dodatne intervencije osoba sa strane. Rad Aqualiftera je potpuno automatiziran i prilagođen tako da korisniku osigurava jednostavan ulazak u vodu uz minimalan napor i maksimalnu sigurnost.

Izvori 

 Strojevi